Streckenthin steht für:
 Streckenthin (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Strzekęcino, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Streckenthin ist der Familienname folgender Personen:
 Kartz von Kameke-Streckenthin (1866–1942), deutscher Kartoffelzüchter